Az 1964. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi lesiklás versenyszámát január 30-án rendezték Iglsben. Az aranyérmet az osztrák Egon Zimmermann nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1964. évi téli olimpiai játékokon